Tento článek se zabývá tématem obyvatel Andorry

V roce 2007 bylo 36,6 % obyvatel andorrské národnosti (jedná se o etnické Katalánce), 33,0 % španělské národnosti, 16,3 % purtugalské národnosti, 6,3 % francouzské národnosti a 7,8 % bylo jiné národnosti než předchozí.

Demografická statistika
Ze státních zdrojů:

Reference

Andorra
Andorra